Весёлое () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 116 жителей (2006 год). Плотность населения — 166 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1917 году.

Село Весёлое находится примерно в 18 км к югу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 138 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Весёлое на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района